Norway Chess 2015 — третій міжнародний шаховий турнір, що проходив з 15 по 26 червня 2015 року в місті Ставангер (Норвегія). Турнір є одним із трьох етапів «Grand Chess Tour 2015».

Регламент турніру 
Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2781,9).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 15 (бліц), 16-19, 21-25, 25 (бліц при поділі першого місця між двома гравцями), 26 (бліц при поділі першого місця більш ніж двома гравцями)
 Вихідні дні: 20 червня

Початок партій: бліц о 18-30, 1-9 тури о 17-00 (час Київський).

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 41-го.

Критерії розподілу місць 
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 300 000 $.
 75 000 $
 50 000 $
 40 000 $
 30 000 $
 25 000 $
 20 000 $
 15 000 $
 15 000 $
 15 000 $
 15 000 $

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на червень 2015 року

Бліц-турнір жеребкування 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 3 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік Grand Chess Tour 2015

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
 Онлайн турніру на chessdom 
 Онлайн турніру на chessbomb 
 Norway Chess 2015 на chesspro.ru 
 Поточний рейтинг шахістів

Примітки 

Шахові турніри 2015
Ставангер (шаховий турнір)
Червень 2015